Body Count é uma  banda norte-americana de heavy metal formada em 1990 na cidade de Los Angeles, Califórnia. O conjunto foi formado por Ice-T, mais conhecido pelas suas contribuições no hip hop, tendo sido também um dos pioneiros do gangsta rap. Ice-T formou a banda por causa de seu interesse em fazer um som mais pesado, ele assumiu o papel de vocalista do grupo, escrevendo as letras para a maioria das músicas da banda, enquanto o guitarrista, Ernie C, cuidaria da parte musical. 

O primeiro álbum da banda, Body Count, foi lançado pela Sire Records em 1992. A canção "Cop Killer" estava incluída no álbum e foi objeto de muita controvérsia. Apesar da Warner Bros. Records, companhia parente da Sire, defender o single, Ice-T decidiu retirar a canção do álbum por achar que a controvérsia por si só já tinha eclipsado o mérito da música. O grupo deixou a Sire no ano seguinte. Desde então, lançaram mais três álbuns em diferentes companhias, mas nenhum foi tão bem recebido comercialmente ou criticamente como o álbum de estreia.

Três dos cinco membros da banda original já morreram: D-Roc de um linfoma, Beatmaster V de leucemia e Mooseman em um tiroteio.

Em 2017 foi lançado o sexto álbum de estúdio, Bloodlust, que contou com a participação de Max Cavalera e Dave Mustaine.

Membros

Formação atual 
 Ice T - vocal (1990 - presente)
 Ernie C - guitarra (1990 - presente)
 Sean E Sean - sampler (1990 - presente)
 Vincent Price - baixo (2001 - presente)
 Ill Will - bateria  (2009 - presente)
 Juan of the Dead - guitarra (2013 - presente)

Ex-integrantes  
 Beatmaster V - bateria (1990 - 1996, morreu em decorrência de leucemia)
 Mooseman - baixo (1990 - 1997, morto em 2001, em um tiroteio)
 D-Roc the Executioner - guitarra (1990 - 2004, morreu por causa de um linfoma)
 O.T. - bateria (1997 - 2006)
 Griz - baixo (1997 - 2001)
 Bendrix - guitarra (2004 - 2006)

Timeline

Discografia

Álbuns de estúdio 
 Body Count (1992)
 Born Dead (1994)
 Violent Demise: The Last Days (1997)
 Murder 4 Hire (2006)
 Manslaughter (2014)
 Bloodlust (2017)
Carnivore (2020)

Videografia

Vídeos musicais 
 The Winner Loses (1992)
 There Goes The Neighborhood (1992)
 Body Count's In The House (1992, ao vivo)
 Hey Joe (1993)
 Born Dead (1994)
 Necessary Evil (1994)
 Medley: Masters Of Revenge/Killin' Floor/Drive By/Street Lobotomy (1994)
 I Used To Love Her (1997)
 Relationships (2006)
 Talk S**t, Get Shot (2014)
 Institutionalized 2014 (2015)

DVD 
 Murder 4 Hire (2004)
 Live in LA (2005)
 Smoke Out Festival Presents: Body Count (2005, gravado em 2003)

Ligações externas

 de Body Count
IceT.com

Bandas de crossover thrash
Bandas de rap metal
Bandas da Califórnia
Bandas formadas em 1990
Ice-T
Body Count (banda)